Дмитрий Юрьевич Чесноков:
 Чесноков, Дмитрий Юрьевич (род. 1969) — советский и российский футболист.
 Чесноков, Дмитрий Юрьевич (1973—2019) — российский футболист.